Bob na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški dvosed, tekmovanje je potekalo 20. in 21. februarja 2010.

Rezultati 

Dvosed moški